

Patronyme 
 Charles Liedts est un homme politique belge.

Toponyme 
 Place Liedts à Bruxelles.
 Rue Liedts à Bruxelles.